Província d'Armavir, província d'Armènia al sud-oest del país 
 Armavir (ciutat antiga)
 Armavir (Rússia), ciutat del territori de Krasnodar, a Rússia als vessants septentrionals del Gran Caucas